El Campionat del món d'escacs femení de 2017 fou un torneig d'escacs disputat per sistema d'eliminatòries, amb 64 jugadores, per decidir la nova campiona del món d'escacs. La final la va guanyar Tan Zhongyi, contra Anna Muzitxuk als desempats a ràpides.

Durant l'Assemblea General de la FIDE que es va fer a la 42a Olimpíada d'escacs a Bakú el setembre de 2016, es van assignar els drets d'organització a l'Iran, que celebraria la competició a Teheran entre el 10 de febrer i el 4 de març de 2017.

Algunes de les millors jugadores del mon varen decidir no anar al torneig. Hou Yifan, la campiona del món regnant i la jugadora amb millor rànquing, va decidir no participar-hi a causa del seu desacord amb la FIDE pel sistema de competició. La campiona del món de 2015, Maria Muzitxuk, i la campiona dels Estats Units, Nazi Paikidze també van triar no anar-hi, en protesta per la localització a l'Iran, on era obligatori per les dones de fer servir l'hijab en públic (regla la qual també s'aplicaria a les jugadores participants). Altres absències notables foren les de la número quatre mundial, Humpy Koneru i la de la set cops campiona dels Estats Units Irina Krush.

El 12 de maig de 2017, la FIDE va suspendre la Federació d'Escacs de l'Iran pel no pagament dels premis del Campionat. El 2 de juny de 2017, es va retirar la suspensió.

Polèmica per la designació de la seu 
El torneig estava previst originalment en el calendari de la FIDE per l'octubre de 2016. Tot i això, el març de 2016 la reunió de la direcció de la FIDE va posposar l'esdeveniment al 2017 a causa de les dificultats per trobar organitzador.

L'agenda original de l'Assemblea General de la FIDE no mencionava explícitament l'Iran, només indicava que l'esdeveniment es posposava fins al 2017 a causa de la manca d'organitzador, de manera semblant a com ja havia passat anteriorment el 2014 i 2015. Quan el punt de l'agenda (5.20.7) dedicat al mundial femení va començar a discutir-se, parlant de la possibilitat de Bakú, llavors l'Iran es va oferir com a seu, i després d'una breu discussió sobre l'aplicaió del codi de vestimenta, cap dels 159 delegats presents va presentar-hi cap objecció. Només quan la FIDE va fer públiques les decisions preses a l'Assemblea General dues setmanes després, l'existència de l'oferta iraniana va ser coneguda per tothom, i el fet va esdevenir ràpidament crític, en part a causa de l'activitat de Nigel Short a les xarxes socials, exclamant que l'adjudicació de l'esdeveniment a l'Iran anava en contra dels estatuts de la FIDE o del Codi Ètic (o els Principis Fundacionals) del Comitè Olímpic Internacional.

Nazi Paikidze, qui estava preclassificada en haver quedat 2a a l'edició de 2015 del Campionat femení dels Estats Units, fou la primera jugadora en protestar per la decisió de la FIDE de permetre que l'Iran fos la seu del mundial. A través dels mitjans va anunciar que no hi participaria, principalment a causa que el codi de vestimenta iranià imposava a les dones portar hijab, tot i que inicialment també va mencionar, secundàriament, els riscs que corrien els estatunidencs i altres estrangers de ser detinguts a l'Iran precisament a causa de la seva ciutadania. En una petició posterior a Change.org hi va incloure un tercer factor, que serien les restriccions a les dones per poder parlar.

Els escacs, com la resta d'esports, han tingut un cert grau de controvèrsia sobre l'abillament femení. Ena declaració de la responsable de premsa de la FIDE Anastasiya Karlovich publicada al web de Susan Polgar Chess Daily News l'1 d'octubre de 2016, s'hi deia que la FIDE no havia rebut fins llavors cap queixa oficial (inclòs cap altre esdeveniment celebrat anteriorment a l'Iran), però que revisarien qualsevol solució possible tendent al comfort de les jugadores i que discutiria tots els problemes amb els organitzadors a l'Iran durant les reunions de les setmanes següents. Polgar va demanar que les participants interessades es posessin en contacte amb la Comissió de Dones de la FIDE, de la qual és co-presidenta.

Emil Sutovsky, president de l'Association of Chess Professionals (ACP), va obrir un fil de discussions sobre el tema a la seva pàgina de Facebook, i va escriure una carta oficial a la FIDE. Va destacar que tot i que ell havia parlat almenys amb la meitat de les participants i la gran majoria no volia boicotejar l'esdeveniment, l'ACP volia també respectar els drets de les altres. Natàlia Júkova, Aleksandra Kosteniuk, Anna Muzitxuk, i Elisabeth Paehtz havien fet totes elles comentaris públics a Sutovsky, però cap del tipus dels de Nazi Paikidze. Sutovsky estava disposat a entendre les afirmacions de Nigel Short sobre la il·legalitat de les accions de la FIDE, però, simultàniament, no les perseguiria (personalment ni com a president de l'ACP) fins que no es presentés un argument legal adequat sobre aquest tema.

ChessBase Índia va entrevistar dues de les tres preclassificades del seu país (Harika Dronavalli i Humpy Koneru), que a més a més ja havien jugat a l'Iran prèviament. Van indicar un grau d'impacte i malestar amb els aspectes físics del mocador al cap mentre jugaven (igual com havia fet Júkova), però van dir que participar en el campionat era més important en si mateix. Articles posteriors varen citar Kosteniuk i Koneru ampliant els seus punts de vista, amb aquesta darrera destacant que fins i tot fer exercici físic a l'Iran pot ser difícil per a una dona.

The Guardian va publicar un article sobre l'iraniana Mitra Hejazipour, Campiona de l'Àsia de 2015, descrivint com un boicot podria perjudicar l'esport femení iranià. Altres jugadors iranians també van declarar que un boicot no seria beneficiós per a les dones iranianes.

Calendari 
El calendari del torneig fou:
 10 de febrer: Cerimònia d'obertura
 11–13 de febrer: Ronda 1
 14–16 de febrer: Ronda 2
 17–19 de febrer: Ronda 3
 20–22 de febrer: Ronda 4 (quarts de final)
 23–25 de febrer: Ronda 5 (semifinals) 
 26 de febrer: Dia de descans
 27 de febrer – 3 de març: Ronda 6 (final) 
 4 de març: Cerimònia de cloenda

Participants 
Les jugadores es van classificar de cinc maneres diferents: assolint les semifinals del darrer Campionat del Món per eliminatòries, en campionats per edats, en campionats zonals o continentals, o convidades per la FIDE.

Abans del començament del torneig, la 48ena preclassificada, Cristina Adela Foișor, va morir. Com que els emparellaments havien estat anunciats amb caràcter previ, no va ser substituïda.

Les participants, preclassificades pel seu ràting FIDE de febrer 2017, foren:

Ruta de classificació 

 WC: Semifinalista del Campionat del món d'escacs femení de 2015
 J14 i J15: Campiona del món juvenil de 2014 i de 2015
 R: Ràting (mitjana dels ràtings publicats entre el febrer de 2015 i el gener de 2016) (6)
 E14 i E15: Campionat d'Europa individual de 2014 i 2015 (28)
 AM: Campiona d'Amèrica de 2016

 AS14 i AS15: Campiona de l'Àsia de 2014 i 2015
 AF: Campionat d'escacs de l'Àfrica 2016 (3)
 Z2.1 (3), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5 (4), Z3.6, Z3.7: Torneigs Zonals
 PN: Nominada pel president de la FIDE (2)

Bossa de premis 
La bossa de premis repartí 3,750 US$ per les perdedores en primera ronda, 5,500 $ en segona ronda, 8,000 $ en tercera, 12,000 $ en la quarta, 20,000 $ per les semifinalistes perdedores, 30,000 $ per la finalista, i 60,000 $ per la campiona (un total de 450,000 $), amb un 20% d'aquestes quantitats preses per la FIDE. Totes les jugadores pagaven les despeses del seu viatge i la seva estada.

Matx final 

La final fou l'únic matx del torneig que va consistir en quatre partides clàssiques. Aquestes es van jugar en dies consecutius, amb un dia de descans entre els desempats de les semifinals i la primera partida. Els desempats, si calguessin, es jugarien el 3 de març de 2017, de la mateixa manera que els disputats en la resta del torneig: dues partides semiràpides de 25+10 (25 minuts per tota la partida més 10 segons d'increment), dues ràpides de 10+10, dues llampec de 5+3 i una partida armageddon.

Anna Muzitxuk, la campiona del món regnant de semiràpides i de ràpides, havia arribat a la final sense disputar cap desempat. Tan Zhongyi en canvi n'havia disputat diversos, inclosos dues partides armageddon, una d'elles a la semifinal contra Harika Dronavalli, qui va ser eliminada en una semifinal per tercer cop consecutiu. Abans de la final, Tan Zhongyi i Anna Muzitxuk s'havien enfrontat només dos cops en partides clàssiques, i tots dos les partides havien acabat en taules.

Després d'unes taules en la primera partida, Tan va guanyar la segona, i Muzitxuk es va recuperar amb una clara victòria a la tercera. La quarta varen ser unes taules tranquil·les, donant pas al desempat a semiràpides. Al primer parell de semiràpides, Tan Zhongyi va guanyar el campionat, i en conseqüència, fou guardonada amb el títol de Gran Mestre.

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Final del Campionat del món d'escacs femení de 2017
|-
! colspan=2| !! colspan=4| Partides clàssiques !! colspan=2|Desempats!! rowspan=2| Total
|- 
! !! Ràting !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! R1 !! R2
|-
| align=left |  || 2502 || style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"|½ ||1 || 3½
|-
| align=left |  || 2558 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||½ ||style="background:black; color:white"|0 || 2½
|}

Emparellaments 
Les posicions de les jugadores venien determinades per la llista d'Elo de la FIDE del gener. La núm.1 jugava contra la núm. 64, la 2 contra la 63, etcètera.

Referències 

Edicions del Campionat del Món d'escacs femení
Competicions d'escacs del 2017
Escacs a l'Iran
Teheran